Thue ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Thue (1863–1922), norwegischer Mathematiker
 Jeffrey Thue (* 1969), kanadischer Ringer
 Kjell Thue (1919–2012), norwegischer Journalist

Thue ist der Name folgender Fließgewässer:
 Thue (Fluss) (polnisch Tywa), ein Fluss in Hinterpommern, Polen
 Thue (Seulles), ein Fluss in der Normandie, Frankreich

Siehe auch:
 Thue et Mue, französische Gemeinde
 Satz von Thue-Siegel-Roth
 Semi-Thue-System